Госуда́рственная Акаде́мия худо́жеств Ка́рлсруэ () — один из немецких ВУЗов в области изобразительных искусств. Находится в ведении Министерства науки, исследований и искусств земли Баден-Вюртемберг.

История создания 
В 1854 году принцем-регентом, ставшим впоследствии Великим князем Фридрихом I, была основана Баденская художественная Школа Великого князя. Первым директором был назначен художник-пейзажист из Дюссельдорфа Иоганн Вильгельм Ширмер. Как педагог и реформатор с административными навыками, он разработал программы повышения квалификации для Художественной школы Великого Герцога. Историческим был вклад таких художников, как Карл Фридрих Лессинг, Ханс Тома, а после Второй мировой войны, Эрих Хекель, который, среди прочего, работал в качестве преподавателя.
Государственная художественная школа Бадена приобрела особое значение в 1920 году, пока после захвата власти в Германии нацистами не произошли нацистские реформы. Известные художники этой эпохи, такие как Рудольф Дишингер, Август Баббекгер, Карл Хуббух, Георг Шольц, и Уильям Шнарренбергер уже в середине 1933 года без предварительного уведомления были освобождены от предподавания и их произведения были объявлены «вырождающимся искусством».
После 1942 года воздушные налеты армий союзников разрушили большую часть здания Академии и обучение в тот период было весьма ограниченным, но в 1944 году стало возобновляться. В зимнем семестре 1947/48 произошло новое открытие прежней "Академии художеств Бадена". С 1956 года Академия также имеет представительство во Фрайбурге. В 1961 году стала «Государственной академией художеств Карлсруэ» и приобрела статус Высшего учебного заведения. В то же время была реформирована: преподавание сосредоточено на изобразительном искусстве (живописи, скульптуре, графике).

Лекции 
На протяжении многих лет Академия художеств Карлсруэ, считалась в первую очередь академией живописи. Неоэкспрессионизм 1980-х годов представлены именами Георга Базелица и Маркуса Люперца. Сегодняшняя учебная программа включает гуманитарные науки, такие как уроки живописи и графики, скульптуры и рисования. Мастерство учителей и воспитателей находится на высочайшем уровне подготовки.
Проводятся различные семинары по литографии, шелкографии, офорту, камню, металлу и гипсу.
Подготовка 300 студентов проходит в общих классах. Теоретические курсы по истории искусств и дидактики, а также гостевые лекции дополнены практическими занятиями.

Расположение 
Классы и аудитории расположены в трех разных местах города Карлсруэ. Главное здание находится в городском районе Вестштадт на Райнхольд-Франк-Штрассе, 67. Сад скульптур можно увидеть на улице Бисмарка. Стеклянный замок расположен на окраине. Библиотеки и администрация Академии находятся в доме недалеко от главного здания. Кроме того, Государственная Академия художеств Карлсруэ имеет филиал во Фрайбурге.

Известные выпускники и профессора 

 Георг Базелиц (р. 1938), один из самых дорогих ныне живущих художников
 Рудольф Дишингер (1904—1988), немецкий художник, представитель направления Новая вещественность.
 Леопольд фон Калькрёйт (1855—1928), немецкий живописец
 Александр Канольдт (1881—1939), немецкий живописец
 Пер Киркеби (р. 1938), датский художник, скульптор и архитектор
 Оскар Роман фон Кукель (1852—1930) — немецкий живописец, иллюстратор и график
 Карл Кунтц (1770—1830), немецкий живописец и гравёр.
 Маркус Люперц (р. 1941), немецкий живописец и график
 Отто Модерзон (1865—1943), немецкий художник-пейзажист
 Карл Рёхлинг (1855—1920), немецкий живописец и иллюстратор
 Ханс Тома (1839—1924), немецкий живописец
 Вильгельм Трюбнер (1851—1917), немецкий живописец
 Герман Фольц (1847—1941), немецкий скульптор
 Макс Фрей (1874—1944), немецкий живописец
 Фридрих Хейзер (1857—1921) — немецкий художник.
 Карл Хофер (1878—1955), немецкий живописец.
 Карл Хофф (1838—1890) — германский художник.
 Лени Хофманн (* 1962), немецкий живописец и скульптор
 Эмиль Шумахер (1912—1999), немецкий живописец.

См. также 
 Городская галерея Карлсруэ

Литература 
 150 лет. История Академии художеств Карлсруэ в картинах и текстах. (Axel Heil, Harald Klingelhöller (Hrsg.): 150 Jahre. Die Geschichte der Kunstakademie Karlsruhe in Bildern und Texten. Swiridoff, 2004. ISBN 3-89929-045-3)
 Юбилейный сборник к 125-летию со дня основания. (Vereinigung der Freunde der Kunstakademie Karlsruhe e.V. (Hrsg.): Festschrift zum 125-jährigen Bestehen. C.F.Müller Verlag GmbH, Karlsruhe 1979.) Издание без ISBN

Ссылки 
 Государственная Академия художеств Карлсруэ

Примечания 

Академия Художеств Карлсруэ
Академии художеств Германии